De célèbres salles de théâtre et de spectacles portent le nom de Palace Theatre à travers le monde :
 Palace Theatre (Londres), Royaume-Uni
 Palace Theatre (Manchester), Royaume-Uni
 Palace Theatre (Essex), Royaume-Uni
 Palace Theatre (Watford), Royaume-Uni
 Palace Theatre (Broadway), New York
 Palace Theatre (New York), New York
 Palace Theatre (Hollywood), Californie 
 Palace Theatre (Columbus), Ohio
 Palace Theater (Cleveland), Ohio
 Palace Theater (Canton), Ohio
 Palace Theatre (Hilo), Hawaii
 Palace Theater (Marion), Ohio
 Palace Theatre (Kinsley), Kansas 
 Palace Theatre (Manchester, New Hampshire)
 Louisville Palace Theatre, Louisville, Kentucky

C'est aussi l'ancien nom du Théâtre Mogador à Paris.